Chiesa di San Piero in Palco – chiesa di Firenze nel quartiere Gavinana
Chiesa di San Piero in Palco – chiesa di Firenze nella località Badia a Ripoli

Pagine correlate
 Chiesa di San Piero